Wardemann ist der Name von

 Horst Wardemann (1930–2006), deutscher Wasserbauingenieur und Hochschullehrer
 Hedda Wardemann, deutsche Infektionsbiologin